Valent ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gejza Valent (* 1953), tschechischer Diskuswerfer
 Peter Valent (* 1962), österreichischer Hämatologe und Stammzellforscher
 Roman Valent (* 1983), Schweizer Tennisspieler